2 miejscowości w Polsce:
 Ceber – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Kotla
 Ceber – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
Inne znaczenie:
 ceber (naczynie)

Zobacz też 
 ceper